Фосфолипаза A1 (КФ 3.1.1.32, ) — гидролитический фермент, один из типов фосфолипазы, катализирующей процесс элиминирования (отщепления, путём гидролиза) ацильной цепи фосфолипида в положении sn-1. При действии фосфолипазы А1 на фосфолипид образуется 1-лизофосфолипид и жирная кислота. Фосфолипаза А1 является активным компонентом змеинового яда гемолитического действия.

Ссылки 
 Ацилглицеролы, метаболизм: глицерофосфолипиды и плазмалогены

Мембранные белки
КФ 3.1.1